1 miejscowość w Polsce:
 Łowno – niezamieszkana osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Kalisz Pomorski
Ponadto:
 Łowno – nieoficjalna nazwa części wsi Zastań w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Wolin